XY může znamenat:

 pan/paní XY – zástupné označení pro pana/paní s jakýmkoli jménem a příjmením
 označení pro samčí gonozomy pro typ Drosophila
 XY gonadální dysgeneze
 imatrikulační prefix letadel Myanmaru
 X&Y – album kapely Coldplay
 Kyle XY – americký seriál